Мутье́-сюр-Боэ́м () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16236.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 120 км южнее Пуатье, в 11 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2450 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
Основным работодателем является компания Lippi, лидер на рынке производства сетки-рабицы.

В 2007 году среди 1663 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1252 были экономически активными, 411 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 74,7 %). Из 1252 активных работали 1144 человека (620 мужчин и 524 женщины), безработных было 108 (42 мужчины и 66 женщин). Среди 411 неактивных 120 человек были учениками или студентами, 156 — пенсионерами, 135 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Илер (XII—XIII века). Памятник истории с 1862 года
 Замок Фуа (XIV век). Памятник истории с 1963 года
 Усадьба Форж (XV век). Памятник истории с 2005 года
 Доисторические оборонительные сооружения, известен как Лагерь англов (). Памятник истории с 1930 года
 Крест на перекрёстке. Памятник истории с 1926 года
 Замок Рошандри (IX век), перестроен в XIX веке

Города-побратимы 
  Птит-Россель (Франция, с 1988)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта